Yuexi Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yuexi Xian (härad i Kina, Anhui), 
 Yuexi Xian (härad i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar